Johann-Friedrich Vetterli (1822-1882), armurier suisse, connu principalement pour son invention du fusil Vetterli ;
 Martin Vetterli (né en 1957), ingénieur suisse, spécialiste du traitement numérique du signal ;
 Werner Vetterli (1929-2008), sportif et homme politique suisse.